Kolno (gromada w powiecie biskupieckim) (reszelski/biskupiecki)
 Kolno (gromada w powiecie kolneńskim)